Salvador i Segarra ist der Familienname folgender Personen:

 Josefina Salvador i Segarra (1920–2006), spanisch-valencianische Violinistin und Musikpädagogin
 Matilde Salvador i Segarra (1918–2007), spanisch-valencianische Komponistin und Malerin